Błędnik (anatomia) – część ucha wewnętrznego
 Błędnik (Gdańsk) – historyczny obszar w Gdańsku i wiadukt o tej samej nazwie
 Błędnik (wiadukt) – wiadukt w Szynkielewie
 błędnik to również polska nazwa labiryntu

Zobacz też 
 narząd błędnikowy